Жан-Жа́к Гольдма́н (; род. 11 октября 1951 года) — один из самых популярных французских авторов-исполнителей.

Биография 

Гольдман начал записываться в середине 1970-х гг., однако пика популярности достиг в 1995 г., когда написанный им для Селин Дион альбом «D’eux» был признан самой продаваемой франкоязычной пластинкой в истории. Помимо Дион, его песни исполняли Джонни Холлидей, Патрисия Каас, Патрик Фьори, Гару, Рэй Чарльз и Джо Кокер.

Самой популярной песней Жан-Жака Гольдмана является песня «Comme toi» («Как ты»), написанная и впервые исполненная в 1982 году. В этой песне косвенно отражается трагическая судьба евреев Польши во время второй мировой войны.

Семья 
Сын польского еврея — участника Французского Сопротивления, брат левого интеллектуала и революционера-интернационалиста Пьера Гольдмана.

В 1975 году Жан-Жак Гольдман женился на Катрин, с которой имеет троих детей Каролину (1977), Майкла (1979) и Нину (1984). После 22-х лет совместной жизни в 1997 году они развелись.

13 октября 2001 года он женился на Натали, 22-летней студентке из Марселя. Имеют трёх дочерей Майю (2001), Кими (2004) и Роуз (2007).

Дискография

Студийные альбомы 
  — Démodé
  — Minoritaire
  — Positif
  — Non homologué
  — Entre gris clair et gris foncé
  — Fredericks Goldman Jones
  — Rouge
  — En passant
  — Chansons pour les pieds

Концертные альбомы 
  — En public
  — Traces
  — Sur scène
  — Du New Morning au Zénith
  — En passant — Tournée 1998
  — Un tour ensemble

Ссылки 
 Site Officiel
 Autre Part — L’univers des frères Goldman
 Là-bas — Assocition autour de Jean-Jacques Goldman
 Parler d’sa vie
 Рассказ-лекция о Жан-Жаке Гольдмане в Живом Журнале (автор — Наталия Меерович)

Примечания